Максимильяно Нуньес (; родился 17 сентября 1986 в Ла-Плате) — аргентинский футболист. Центральный полузащитник клуба «Патронато».

Биография 
Воспитанник футбольной академии «Эстудиантеса», однако начинал профессиональную карьеру в клубе второго дивизиона «Темперлей» в 2007 году, где на протяжении одного сезона действовал преимущественно на позиции нападающего.

В 2008 году вернулся в «Эстудиантес» и дебютировал в Примере 20 сентября 2008 года в игре Апертуры против «Расинга» (2:1). В Апертуре 2009 стал твёрдым игроком основы «Эстудиантеса». До того он часто играл выходя на замену. В родной команде Макси уже действовал на более привычном месте в середине поля. Первый гол за «Эстудиантес» забил в гостевом матче в ворота «Индепендьенте», в котором «пинчарратос» выиграли со счётом 5:1.

Со своим клубом завоевал Кубок Либертадорес в 2009 году. В первом финальном матче против «Крузейро» в Ла-Плате вышел на замену на 75-й минуте. В 2010 году помог своей команде выиграть чемпионат Аргентины (Апертуру).

В июле 2011 года отдан в аренду в «Сан-Мартин» из Сан-Хуана сроком на один год. В 2013 году выступал за «Олл Бойз». В 2014 году выиграл в составе «Спортинг Кристала» чемпионат Перу. С 2015 года выступает за колумбийский «Мильонариос».

Титулы 
  Чемпион Аргентины (1): 2010 (Апертура)
  Чемпион Перу (1): 2014
  Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2009
  Финалист Южноамериканского кубка (1): 2008

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на ESPN

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Олл Бойз»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Темперлей»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Патронато»